
Термин бенчмарк има више значења.

 Бенчмаркинг, референтна тачка
 Бенчмарк (рачунарство), резултат рачунарског програма за процену перформансе